Силья (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уэрта-Сур.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Silla
 Televisión por internet de Silla
 Centre d’Estudis Locals de Silla
 Página web del colectivo local del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ
 Página del Consell Local d’UNIO VALENCIANA
 Web del Club Ajedrez Silla 
 Web de la Asociación Cultural Telehorta Silla
 Página del Consell de la Joventud de Silla
 Página de la Asociación de Internautas de Silla — AIS
 Página de las elecciones municipales del 2007
 Página de las elecciones municipales del 2011
 Noticias, eventos y actos de Silla en Hortanoticias.com, diario digital de l´Horta

Муниципалитеты Валенсии